Ernst Mayer kan syfta på bland andra:

* Ernst Mayer (1796–1844), tysk skulptör
 Ernst Mayer (1862–1932), tysk rättshistoriker

Se även 
 Ernst Mayr
 Ernst Meyer